DGE steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Elektronenmikroskopie
 Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie, eine medizinische Fachgesellschaft
 Deutsche Gesellschaft für Ernährung
 Dichtegradientenelektrophorese, ein Elektrophorese-Verfahren
 Diesel Gallon Equivalent, Maß für Treibstofftankkapazität in Erdgasfahrzeugen
 Direcção-Geral de Estatística, Vorgänger des Institutu Nasionál Estatístika Timor-Leste, Behörde für Statistik von Osttimor
 Direktor an einer Gesamtschule
 Dynamisches Allgemeines Gleichgewicht in der Volkswirtschaftslehre
 Mudgee, IATA-Code des Flughafens in New South Wales, Australien

Siehe auch:

 Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)

DGE